Pendar ( pendâr) é uma palavra persa que significa "pensamento" ou "imaginação". Ele é usado pelos zoroastrianos: Pendar-e-Nik (lit. "bons pensamentos") é um dos três principais pilares da zoroastrismo, antiga religião iraniana.

Ligações externas 
 Pendar Cultural Website

Conceitos filosóficos zoroastrianos
Palavras, frases e expressões em persa